Saltino  – frazione di Prignano sulla Secchia in provincia di Modena
 Saltino  – frazione di Reggello in provincia di Firenze